CFK est un sigle ou un code signifiant :
  ;
 Cristina Fernández de Kirchner, femme politique argentine ;
 Compagnie de chemin de fer du Katanga.